Plusieurs villes possèdent un boulevard de Strasbourg :

Boulevard de Strasbourg au Havre
 Boulevard de Strasbourg à Marseille
 Boulevard de Strasbourg à Montpellier
 Boulevard de Strasbourg à Nogent-sur-Marne
 Boulevard de Strasbourg à Paris
 Boulevard de Strasbourg à Rennes
 Boulevard de Strasbourg à Toulon
 Boulevard de Strasbourg à Toulouse

Voir aussi 
 
 

Strasbourg Boulevard